La vita di Gesù (Das Leben Jesu) – saggio di Georg Wilhelm Friedrich Hegel del 1795
 La vita di Gesù o Esame critico della sua storia (Das Leben Jesu kritisch bearbeitet) – saggio di David Friedrich Strauß del 1835
 Vita di Gesù (La Vie de Jésus) – saggio di François Mauriac del 1936
 Vita di Gesù Cristo – saggio di Giuseppe Ricciotti del 1941